Świątynie pod wezwaniem MB Wspomożenia Wiernych (MB ⇒ Matki Boskiej lub Matki Bożej):

 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie
 Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Nysie
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Równi
 Bazylika Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze
 Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie

Zobacz też 
 parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
 parafie pod wezwaniem MB

!